La stazione di Burgos Rosa de Lima (in spagnolo Estación de Burgos Rosa de Lima) è un'importante stazione ferroviaria di Burgos, Spagna.

Altri progetti 

Burgos Rosa de Lima
Burgos